Кале́нские — овручский шляхетский род, принадлежавший к так называемой заушской (за рекой Уж) околичной шляхте. Внесён в 6-ю часть («древние благородные дворянские роды») Родословной книги Волынской губернии.

Самое раннее упоминание Каленских относится к 1570 году: землевладелец-шляхтич из Белошиц (ныне село в Коростенском районе Житомирской области) Богдан Иосифович Каленский упоминается в грамоте короля Сигизмунда II Августа дворянам Белошицким на права и вольности (грамота датирована 4 февраля 1570 года):

Тот же Богдан Каленский упоминается в списке киевских и овручских землевладельцев (1581).

По данным Владимира Антоновича вокруг Овруча жило около 50-ти родов околичной шляхты, среди которых род Каленских был одним из наиболее многочисленных (люстрация 1683 года указывает на Левковских как на самый многочисленный род овручской околичной шляхты).

См. также 
 Каленское

Примечания

Ссылки 
 

Шляхта
История Украины
История Житомирской области